Pocket PC peut désigner :

 pocket PC, un appareil qui vise à simplifier la gestion de certaines tâches ;
 Pocket PC, un système d'exploitation de Microsoft pour assistant personnel, basé sur Windows CE.